Манн () — німецьке прізвище з германськими коренями. У буквальному перекладі слово означає «мужчина», «людина», «чоловік».

Носії прізвища 
 Генк Манн (; 1888—1971) — американський актор німого кіно, кінорежисер та сценарист.
 Генріх Манн (; 1871—1950) — німецький письменник, есеїст, драматург; старший брат Томаса Манна.
 Делберт Манн (; 1920—2007) — американський режисер кіно і телебачення.
 Джеймс Манн (; 1897—1962) — мистецтвознавець середини XX століття, спеціалізувався на вивченні зброї.
 Джессі Манн (; 1805—1867) — шотландська піонерка фотографії.
 Ігор Борисович Манн (; 1965) — російський маркетолог, письменник і бізнесмен.
 Казимир Манн (; 1910—1975) — польський графік, архітектор.
 Кетлін Манн (, у першому шлюбі від 1926 до 1946 року — маркіза Квінсберрі, , у другому шлюбі — Фоллетт, ; 1896—1959) — британська художниця-портретист і художниця по костюмах для кіно.
 Клаус Манн (; 1906—1949) — німецький письменник, старший син Томаса Манна.
 Леслі Манн (; 1972) — американська комедійна акторка.
 Майкл Манн (; 1943) — американський кінорежисер, продюсер та сценарист.
 Ніколь Онапу Манн (; 1977) — американський астронавт, льотчик-випробувач, підполковник Корпусу морської піхоти США.
 Олекса Манн (; 1978) — український художник, есеїст, арт-куратор, артдиректор, ілюстратор, блогер.
 Олівія Манн (; 1980) — американська акторка, модель.
 Томас Манн (;1875—1955) — німецький письменник, філантроп, есеїст, брат Генріха Манна.
 Франческа Манн (; уроджена — Манхаймер, , за чоловіком — Розенберг, ; 1917—1943) — сценічний псевдонім польсько-єврейської балерини.

Вигадані персонажі 
 Отто Манн (; 1960) — вигаданий персонаж з мультсеріалу «Сімпсони».

Примітки